Club Hípico puede referirse a:

En algunos países de habla hispana, principalmente en Argentina y en España, se les denomina Club Hípico a los clubes de Equitación:

  Club Hípico Argentino
  Club Hípico Olavarría
  Club Hípico de Cochabamba. Además de ser un club de Equitación, fue la única pista de carreras de caballos que existió en Bolivia.
  Club Hípico Astur
  Club Hípico El Montanyà

En Chile, la mayoría de los Hipódromos que existen o han existido en ese país tienen o han tenido la denominación de Club Hípico:

 Club Hípico de Antofagasta (Desaparecido)
 Club Hípico de Concepción
 Club Hípico de Iquique [También conocido como Tarapacá Sporting Club] (Desaparecido)
 Club Hípico de Peñuelas (Desaparecido)
 Club Hípico de Punta Arenas (Cerrado)
 Club Hípico de Santiago
 Club Hípico de Talca (Desaparecido)

Además, Club Hípico es la traducción más cercana en español de la palabra en inglés, Turf Club.

 Club Hípico de Penang, un hipódromo malayo.
 Club Hípico de Selangor, un hipódromo malayo.